

Codici 
 TRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trona (Stati Uniti)

Medicina 
 TRH (thyrotropin releasing hormone), ormone secreto dall'ipotalamo.